Die US-amerikanische Formel-4-Meisterschaft 2020 (offiziell F4 United States Championship Powered by Honda 2020) war die fünfte Saison der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 18 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Staaten statt. Die Saison begann am 27. Juni in Lexington, Ohio, und endete am 25. Oktober in Austin, Texas.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Ligier-Chassis JS F4, HPD 2,0-Liter K20C-Motor von Honda und Reifen von Hankook.

Anmerkungen

Rennkalender 

Die erste Version des Rennkalenders wurde am 19. Dezember 2019 veröffentlicht und musste aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie Anfang April abgeändert werden. Ursprünglich hätte die Saison am 9. April in Braselton starten sollen. Es gab sechs Veranstaltungen auf sechs Strecken zu je zwei, drei oder vier Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Braselton sowie Wampum raus, neu hinzu kamen Birmingham und nach zweijähriger Abstinenz Homestead.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurden jeweils die besten zwei Fahrer pro Rennen gewertet.

Das erste Rennen in Lexington musste nach fünf Runden, welche allesamt hinter dem Safety-Car absolviert wurden, wegen starker Regenfälle abgebrochen werden. Es wurde gemäß dem FIA-Reglement keine Punkte vergeben.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der US-amerikanischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020